Ајакс има следећа значења:

Фудбал 
 ФК Ајакс, фудбалски клуб из Амстердама у Холандији
 Ајакс Америка, фудбалски клуб из Орланда на Флориди
 ФК Ајакс Кејптаун, јужноафрички фудбалски клуб
 ФК Ајакс Рабат, фудбалски клуб са Малте
 ФК Ајакс Саламина, фудбалски клуб са острва Саламине у Грчкој

Географија 
 Ајакс, град у Канади

Митологија 
 Ајакс је име у више језика за Ајанта (), хероја из Тројанског рата

Остало 
 Ајакс (-{Asynchronous JavaScript and XML}-), техника у програмирању
 Ајакс, робна марка детерџента